Le club de baseball-softball des Indians de Boé-Bon-Encontre, situé dans l'arrondissement d'Agen en Lot-et-Garonne, a été fondé en décembre 1993.

Il possède déjà à son actif 8 titres de Champion de France, 1 victoire à l'Open de France 18U, 25 titres de Champion de la région Aquitaine, 5 titres de Champion de Nouvelle Aquitaine de baseball et pas moins de 53 joueurs/joueuses qui ont été sélectionné(e)s en équipe de France (chiffre oct 2019). 

Son équipe fanion de Baseball a évolué de 2009 à 2017 en championnat de France de nationale 1, la  française de Baseball. Elle a évolué en  division française durant la saison 2018. Désormais, deux équipes séniors évoluent en Championnat régional.

Depuis la création du club, des joueurs et joueuses Indians ont joué et foulé des terrains en Allemagne, Autriche, Belgique, Cuba, Canada, Croatie, Côte d'Ivoire, Espagne, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Croatie, Norvège, Pologne, Serbie, Slovénie, Taïwan et États-Unis.

Trois joueurs formés aux Indians ont eu le privilège de participer à des championnats du monde de baseball
 Yanaël Delpech -  championnats du monde senior en 2003 à Cuba,
 Quentin Pourcel - qualifié de la world baseball classic en 2012 en Floride (États-Unis),
 Clément Juillia -  world baseball cup 12U à Taïnan en 2015 (Taïwan).

Depuis toujours, les Indians se sont attachés à recevoir ou organiser de multiples événements que ce soit en catégorie jeune, en softball et en baseball.

Structure 
Les matchs se disputent sur l'Indians Ballpark du Complexe sportif René Lajunie de Bon-Encontre, un terrain entièrement dédié au Baseball, clôturé aux normes internationales ( -  - ) disposant de 2 abris-joueurs semi-enterrés, de deux bullpen à deux postes, d'un champ intérieur en stabilisé, champ extérieur en herbe avec système d'arrosage intégré, backstop de , tribune 250 places, clubhouse, cabine de scorage, panneau de score, vestiaires, terrain d'entraînement et tunnel de frappe.
 En , les Indians recevaient les clubs de Baseball Elite pour le  Challenge de France (en collaboration avec le Stade Toulousain Baseball).
 En , le club organisait sur l'Indians Ballpark la Finale du Championnat de France de Nationale 1. 
 En , les Indians ont été choisis pour accueillir des rencontres de l'European Baseball Qualifier Juniors (en collaboration avec le Stade Toulousain Baseball). Les résultats ici: https://www.baseballstats.eu/2012/toulouse/schedule.php
 En , les Indians reçoivent pour une deuxième fois les clubs de Baseball de première division pour le  Challenge de France (en collaboration avec le Stade Toulousain Baseball). Les détails ici: http://indians-bbe.com/chdefrance.2014.html
 En 2014 et 2015, le club recevait l'organisation des Finales du Championnat de France de Baseball 15 U. Ici, tous les détails de la compétition de 2015: http://indians-bbe.com/photo.15/france.15u.htm
Le 28 juin 2015, sur l'Indians Ballpark, les Indians 15U échouaient en finale du Championnat de France  face aux Lions de Savigny/Orge sur le score de 7 à 6.
 Fin 2017 et pour la deuxième fois de son histoire, le club est récompensé du Mérite Fédéral pour son année sportive exceptionnelle.
Le 15 octobre 2017, sur l'Indians Ballpark, les Indians 15U remportaient la finale du Championnat de France face aux Barracudas de Montpellier sur le score de 3 à 2. Premier titre de l'histoire du club en catégorie 15U pour les Indians .http://www.indians-bbe.com/photo.17/finales.france.15u.htm
 En , avec les services des Sports de la municipalité de Bon-Encontre, les Indians aménagent un deuxième terrain pour les catégories jeunes et le Softball avec Backstop et dugouts.

Le bureau de l'association est composé de Thomas Pamiès (Président), Sandrine Lagarde-Pobel (Vice-présidente),  Vincent Reix (Trésorier) , Yohan Thomas (Trésorier-adjoint), Cécile Dillet (Secrétaire).

Les membres du Comité Directeur sont: Muriel Lapeyre, Christian Cayrac, Nicolas Guyot, Laurent Blasco, Nicolas Papy, et Olivier Dolez.(mise à jour 2021)

Palmarès

National 
Depuis 1994, le club a remporté 8 titres de Champion de France toutes catégories confondues + un Open de France de Baseball 18 U en .

1995: Champion de France Baseball Minime

1996: Champion de France de Nationale 3 Baseball Senior
 Vice-Champion de France Baseball Cadet
1998: Champion de France de Nationale 2 Baseball Senior

1999: Champion de France Baseball Minime

1999: Champion de France de Softball Mixte Balle rapide

2000: Vice-Champion de France Baseball Minime

2004: Vice-Champion de France de Nationale 2 Baseball Senior

2008: Champion de France Nationale 2 Baseball Senior

2009: Montée en Nationale 1 de l'équipe Baseball Senior
 Participation de l'équipe Baseball Senior aux Play-Off de Nationale 1: 2009 - 2010 - 2011 - 2012
2013: Vice-Champion de France de Baseball 12 U (moins de 13 ans)

2014: Champion de France de Baseball 12 U 
 Participation au Little League Baseball Tournament Europe-Afrique 12 U pour l'équipe des Indians à Kutno en Pologne du 15 au .
 Participation de l'équipe Baseball Senior aux Play-Down du Championnat de France de Nationale 1: 2013 - 2014 - 2015 -2016
2015: Vice-Champion de France de Baseball 15 U (moins de 16 ans)

2017: Champion de France de Baseball 15 U (moins de 16 ans)
 vice-Champion de France de Baseball 12 U (moins de 13 ans)
 Vainqueur du  Open de France de Baseball 18 U (moins de 19 ans)
 1/2 finaliste du Championnat de France de Baseball de Nationale 1
 L'équipe de Baseball 16 U Indians, championne de France 15 U 2017, représente la France à l'EUROPEAN ZONE SUMA PONY LEAGUE 2018 à Prague (CZE), l’équivalent de la Coupe d’Europe des clubs. Elle termine 13ème sur 20. 13 pays différents étaient présents à Prague pour cette compétition Européenne.

2018: L'équipe senior des Indians accède à la  Division et termine 6ème sur 8 équipes engagées.

2019: L'équipe senior des Indians évolue en Régionale 1 de Nouvelle Aquitaine.

2020: L'épidémie de Covid 19 aura raison de toute la saison pour toutes les catégories du club, y compris dans la France entière.

Régional 
En cumulant toutes les catégories d'âge, les Indians ont remporté pas moins de 25 titres de champion régional dans la Ligue d'Aquitaine et 5 titres de Champions de Nouvelle Aquitaine (chiffre septembre 2021) depuis leur première rencontre officielle effectuée en 1994.

Staff technique 
Il se compose de Laurent Pourcel (Initiateur, arbitre régional Baseball) et de Christian Cayrac (B.E.E.S 2, arbitre national Baseball), 4 autres initiateurs et 8 animateurs fédéraux.

Le club dispose de 7 arbitres et 11 scoreurs. Chaque année, les Indians participent au programme de formation proposé par la Ligue de Nouvelle Aquitaine.

Équipes 
En 2011, les Indians représentaient le club et les communes de Boé et de Bon-Encontre avec 6 équipes différentes en catégorie baseball:
 Une équipe de Poussins
 Une équipe de Benjamins
 Une équipe de Minimes
 Une équipe de Cadets
 Deux équipes Seniors (Championnat de France de Nationale 1 et Championnat d'Aquitaine de Promotion d'Honneur)

En 2016, les Indians ont engagé 6 équipes en championnat officiel:
 Une équipe Baseball 9 U (9 ans et moins)
 deux équipes Baseball 12 U dont 1 en entente avec les Alouettes de La Force (24)
 Une équipe Baseball 15 U
 Deux équipes Seniors (Championnat de France de Nationale 1 et Championnat d'Aquit

En 2021, les Indians ont engagé 6 équipes en championnat officiel:
 Une équipe Baseball 9 U (9 ans et moins)
 Une équipe Baseball 12 U en entente avec les Alouettes de La Force (24) et Pineuilh (33)
 Une équipe Baseball 15 U en entente avec Pessac (33)
 Une équipe Baseball 18 U en entente avec Limoges (87) et Campet et Lamolère (40)
 Deux équipes Seniors (Championnat de Nouvelle Aquitaine R1 et R3)

Articles connexes 
 Indians de Cleveland

Notes et références

Lien externe 
 
 
 Liste complète des dates et le nombre impressionnant de manifestations : http://www.indians-bbe.com/evenement.htm

Club sportif fondé en 1993
Club sportif en Lot-et-Garonne
Club de baseball en Nouvelle-Aquitaine
Club de baseball en France